Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1970 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze / 15 km) 

Datum:15. – 16. Februar 1970

Teilnehmer: 43 genannt; 43 gestartet; 39 gewertet;

Quellen 
 Majstrovska Sveta – Lyzovani – Severskych Disiplinach – Vysoke Tatry 1970 – Zavod Zorozeny Muzi – Oficialne Vysledky – Strebske Pleso 16. Februara 1970, FIS
 Nordic Combined World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 18. April 2020

Nordische Kombination Manner
Manner 1970